Fiodorow, ros. Фёдоров – jedno z najpopularniejszych nazwisk rosyjskich. Pochodzi od imienia własnego ros. Фёдор (Teodor). Forma żeńska Fiodorowa.

 Aleksiej Fiodorow – białoruski szachista
 Fiodor Fiodorow – hokeista
 Joanna Fiodorow – polska lekkoatletka
 Jewgraf Fiodorow (1853-1919) – krystalograf, geolog i matematyk
 Leonid Fiodorow (1879-1935) – egzarcha Greckokatolickiego Kościoła Rosyjskiego, błogosławiony Kościoła katolickiego.
 Nikołaj Fiodorow (1829-1903) – filozof religijny i futurysta
 Nikołaj Pietrowicz Fiodorow - radziecki animator i reżyser filmów animowanych
 Nina Fiodorowa - radziecka biegaczka narciarska
 Oksana Fiodorowa - rosyjska fotomodelka
 Olga Fiodorowa - rosyjska lekkoatletka
 Siergiej Fiodorow – hokeista
 Władimir Fiodorow (piłkarz) – piłkarz
 Władimir Fiodorow (konstruktor) – konstruktor
 Władimir Fiodorow (polityk) – polityk
 Zoja Fiodorowa – radziecka aktorka filmowa

 Inne formy
 Iwan Fedorow (Fedorowicz) - drukarz lwowski
 Magdalena Fedorów - polska siatkarka
 Serhij Fedorow – ukraiński piłkarz

 Inne
 Fiodorowa Wasilijewa - rosyjska chłopka

Rosyjskie nazwiska